Басвайлер () — город в Германии, в земле Северный Рейн-Вестфалия.

Подчинён административному округу Кёльн. Входит в состав района Ахен.  Население составляет 27898 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 27,82 км². Официальный код  —  05 3 54 008.

Город подразделяется на 7 городских районов.

Города-побратимы 
Города-побратимы:
  — Монтессон (с 1990 года)

Примечания

Ссылки 

 www.baesweiler.de — официальная страница

Города Северного Рейна-Вестфалии